Chris Thomas désigne notamment :
 Chris Thomas, producteur de musique britannique ;
 Chris Thomas, joueur et entraîneur de basket-ball américain.